Schaufenberg (Alsdorf), een plaats in de gemeente Alsdorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Schaufenberg (Hückelhoven), een stadsdeel van de gemeente Hückelhoven in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Schaufenberg (Wassenberg), een plaats in de gemeente Wassenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen